Matzner ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonín Matzner (1944–2017), tschechischer Musikhistoriker, Jazzautor, Musikproduzent und Dramaturg
 Egon Matzner (1938–2003), österreichischer Volkswirtschaftler und Finanzwissenschaftler
 Florian Matzner (* 1961), deutscher Kunstkritiker und Kurator
 Fritz Matzner (1896–1972), österreichischer Landespolitiker (SPÖ)
 Gabriele Matzner-Holzer (* 1945), österreichische Diplomatin, Botschafterin und Publizistin
 Joachim Matzner (1931–2003), deutscher Musikwissenschaftler und Musikjournalist
 Maria Matzner (1902–1987), österreichische Politikerin
 Oskar Matzner (1898–1980), deutscher Politiker
 Rudolf Matzner (1930–2019), deutscher Heimatkundler, Referent und Autor
 Stefan Matzner (* 1993), österreichischer Radrennfahrer